Ел Калабосито има више значења:

 Ел Калабосито (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калабосито (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику